A 2004-es Australian Open férfiversenyét a svájci Roger Federer nyerte az orosz Marat Szafin előtt.

Kiemeltek

Források 
 Eredmények

F1